Râul Pietrosu sau Râul Pietrosul poate avea următoarele semnificații:

 Pietrosu - afluent al Dobrovățului
 Pietrosu - afluent al Bârzavei
 Pietrosu - afluent al râului Păscoaia
 Râul Pietrosu, Cracăul Alb
 Râul Pietrosu, Muncelu
 Râul Pietrosu, Mureș
 Râul Pietrosu, Orăștie
 Pietrosu - afluent al Vișeului

 Râul Pietrosul

Vezi și 
 Pietrosu (dezambiguizare)

 Râul Piatra (dezambiguizare)

Toponime românești